Johann Adami ist der Name folgender Personen:
 Johann Helfrich Adami (1792–1864), deutscher Kaufmann und Bremer Senator 
 Johann Samuel Adami (Misander, 1638–1713), deutscher Theologe, Schriftsteller und Sprachforscher